

Espaço
 Programa Voskhod - programa espacial soviético 
 Voskhod 1 - missão espacial soviética
 Voskhod 2 - missão espacial soviética
 Voskhod 5 - missão espacial soviética
 Voskhod (espaçonave) - espaçonave soviética
 Voskhod (foguete) - foguete lançador soviético

Geografia
Voskhod (cidade) - cidade dos Rússia.

Desambiguação